Jméno a příjmení Zdeněk Rada má více nositelů:

 Zdeněk Rada (fotbalista) – český fotbalista, hráč SK Kladno
 Zdeněk Rada (házenkář) – český házenkář, reprezentant Československa v 50. a 60. letech 20. století
 Zdeněk Rada (politik) (* 1938) – český a československý politik KSČ ze Znojemska, poslanec FS za normalizace